Сен-Пе-де-Лера́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Ортез и Тер-де-Гав и дю Сель. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64494.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 155 км южнее Бордо, в 60 км к западу от По.

На востоке коммуны протекает река , а на западе — река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 258 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 156 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 110 были экономически активными, 46 — неактивными (показатель активности — 70,5 %, в 1999 году было 69,9 %). Из 110 активных жителей работали 97 человек (53 мужчины и 44 женщины), безработных было 13 (9 мужчин и 4 женщины). Среди 46 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи